Владимир Филиппович Пилипенко (; род. 27 июля 1977, г. Львов) — украинский юрист и политик, бывший народный депутат Украины. Заведующий секретариатом депутатской группы «Возрождение» в Верховной Раде Украины с 2015 года.

Заслуженный юрист Украины (2010).

Образование 
Окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко, учился в аспирантуре на кафедре международного права. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

Карьера 
С 2000 — адвокат. С 2004 — адвокат Адвокатского объединения «Корпоративные технологии».

С 2008 по 2012 — народный депутат Украины VI созыва от «Блока Юлии Тимошенко», № 169 в списке. Член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия.

С 2012 по 2014 — народный депутат Украины VII созыва от одномандатного избирательного округа № 148 (самовыдвижение). Заместитель председателя депутатской группы «Экономическое развитие». Член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Заместитель члена Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) (2013—2017, по согласованию).

Семья 
Женат; сын Филипп, дочь София.

Примечания

Ссылки 
 Народний депутат України VI скликання  
 Народний депутат України VII скликання  
 Довідка: Пилипенко Володимир Пилипович  

Выпускники Львовского университета
Адвокаты Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены «Батькивщины»
Члены партии «Оппозиционный блок»